Козыревка — топоним:

Казахстан 
 Козыревка — село в Тарановском районе Костанайской области.

Россия 

 Козыревка — деревня в Целинном районе Курганской области.
 Козыревка — село в Большесолдатском районе Курской области.
 Козыревка — деревня в Глушковском районе Курской области.
 Козыревка — деревня в Шаблыкинском районе Орловской области.
 Козыревка — река на Камчатке.
 Козыревка — вулкан на Камчатке.

Украина 

 Козыревка — село в Новгородковском районе Кировоградской области.